L'Impartial est le titre de plusieurs journaux :
 L’Impartial, « organe républicain des intérêts de Djidjelli (Algérie) et de la région » est un hebdomadaire (une feuille recto-verso), paru de 1890 à 1938 ;
L’Impartial, un des principaux quotidien français des années 1930-1940 à Saïgon ;
L'Impartial, journal libéral de Besançon (1829-1858) ;
L’Impartial, un des premiers journaux acadiens (aujourd'hui disparu) ;
L’Impartial, journal suisse paraissant à La Chaux-de-Fonds ;
L’Impartial, hebdomadaire régional français des Andelys ;
L’Impartial, hebdomadaire régional français de Romans ;
L’Impartial, journal catholique belge fondé à Gand à la fin du .

Notes et références